Наблюдательная станция Крыжановка НИИ «Астрономическая обсерватория» ОНУ им. И. И. Мечникова или Наблюдательная станция Крыжановка — наблюдательная станция, основанная в 1957 году в составе обсерватории Одесского государственного университета в селе Крыжановка Лиманского района Одесской области, в 15 км восточнее Одессы. Создание наблюдательной станции было инициировано в преддверии Международного геофизического года. Создателем станции был Владимир Платонович Цесевич. Основная тематика исследований — патрулирование метеоров для получения данных о свойствах атмосферы в метеорной зоне (80—110 км). На современном оборудовании станции в среднем за 120 минут патрульной съёмки получается изображение 1 метеора.

Начальники станции 
 с 1957 года — Г. А. Ланге
 Б. Н. Фирманюк
 А. В. Рябов
 Г. Ф. Потелещенко
 в настоящее время (2015) — Ю. М. Горбанев

Инструменты обсерватории 
 Старый метеорный патруль на базе 4 фотокамер НАФА-3С/25 с обтюратором и с объективами «Уран-9» (D=100 мм, F=250 мм, размер кадра 18×24 см, поле зрения 39×53 градусов).
 радиотелескоп — для наблюдений ионизированных следов метеоров в атмосфере
 Новый метеорный патруль на базе телескопа системы Шмидта (17/30см) и ПЗС приемника (WATEC LCL-902k) в телевизионном режиме на монтировке АПШ-4 (с лета 2003 года)
 Фотообъективы: «Индустар И-52», «Уран-9» и «Гелиос-40» с электронно-оптическим преобразователем «ЭВП-20А»
 лазерно-локационный телескоп ТПЛ-1М (планируется)
 80-см теодолит ЛД-2 для наблюдений ИСЗ (планируется)

Основные направления исследований 
 Патрульные базисные наблюдения метеоров (в 90-х годах XX века был перерыв в наблюдениях)
 Переменные звезды
 Кометы
 Лазерно-локационные наблюдения ИСЗ

Основные достижения 
 Было получено более 100 базисных фотографий метеоров с помощью метеорных патрулей с. Крыжановка и с. Маяки (до 90-х годов XX века)
 С лета 2003 года было получено около 400 изображений метеоров в малом поле зрения телескопа системы Шмидта (17/30см) за 860 часов патрульной съемки.

Ссылки 
 Старый неофициальный сайт обсерватории
 Наблюдательная станция Крыжановка
 Официальный сайт обсерватории
 сайт Отдела малых тел Солнечной системы, метеорной группы
 
 Малое описание обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

См. также 
 Научно-исследовательский институт «Астрономическая обсерватория» Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
 Наблюдательная станция Маяки НИИ «Астрономическая обсерватория» ОНУ им. И. И. Мечникова
 Список астрономических инструментов
 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Астрономические обсерватории по алфавиту
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Астрономические обсерватории Украины
Здания и сооружения, построенные в 1957 году на Украине
Одесская область